Gminy w Czechach:
 Drnovice – gmina w powiecie Blansko
 Drnovice – gmina w powiecie Vyškov
 Drnovice – gmina w powiecie Zlín